Ґеташен () — вірменська назва сіл:

 Ґеташен (Армавір) — у марзі (області) Армавір, Республіка Вірменія.
 Ґеташен — колишня назва села Ґетазат у марзі Арарат, Республіка Вірменія.
 Ґеташен — колишня назва села Кіранц у марзі Тавуш, Республіка Вірменія.
 Неркін-Ґеташен — у марзі Гегаркунік, Республіка Вірменія.
 Верін-Ґеташен — у марзі Гегаркунік, Республіка Вірменія.
 Ґеташен (Шаумян) — у Шаумянівському районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Нор Ґеташен — у Шаумянівському районі, Нагірно-Карабаська Республіка. В селі проживають переміщені особи з села Ґеташен того ж району, що наразі знаходиться під контролем Національної армії Азербайджану.
 Ґеташен — колишня назва села Чайкенд у Шекінському районі, Азербайджанська Республіка.